Лас Мариолас има више значења:

 Лас Мариолас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Мариолас, Сан Хосе де ла Монтања (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику